Kónya Péter (1966) szlovákiai magyar történész, egyetemi oktató
 Kónya Péter (1969) politikus, katonai újságíró